Dara může znamenat:

 Dara – rodné jméno
 Dara (hora) – hora v Rumunsku
 Dara (řeka) – řeka v Rumunsku
 Dara (Sýrie) – město v Sýrii
 Dara (guvernorát) – guvernorát v Sýrii
 Dara (Turecko) – římské sídlo v Turecku